Кынну () — эстонский топоним:

 Кынну — деревня в волости Куусалу уезда Харьюмаа.
 Кынну — деревня в волости Ряпина уезда Пылвамаа.
 Кынну — деревня в волости Йыгева уезда Йыгевамаа.
 Кынну — деревня в волости Сааремаа уезда Сааремаа.
 Кынну — деревня в волости Кастре уезда Тартумаа.
 Кынну — деревня в волости Пыхья-Пярнумаа уезда Пярнумаа.